Juan Pablo Pacheco Knipping (Santiago de los Caballeros, 25 de marzo de 1935 - Teaneck, 15 de febrero de 2021), conocido popularmente como Johnny Pacheco, fue un músico, flautista, compositor,  arreglista, director y productor dominicano de música cubana y salsa. 

Está considerado como una de las figuras más influyentes de la música latina y caribeña por ser el fundador junto con abogado Jerry Masucci  del sello disquero Fania. Esto fue determinante en la consolidación de la Salsa, término aplicado al género creado por músicos del  Caribe antillano de habla hispana, principalmente de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico y que tiene su fundamento rítmico y origen en el Son montuno.

Biografía 
Pacheco hijo de Rafael Azarías Pacheco, quien en su país era director y clarinetista de la orquesta «Ritmo del Yaque», y de Octavia Knipping Rochet (bisnieta del comerciante alemán Wilhelm Knipping y nieta del colono francés Cristophe Rochette). Fue de su padre de quien recibió su primer instrumento musical. A los once años emigra con su familia a Nueva York, donde aprendió a tocar instrumentos de percusión en la Escuela Juilliard.

Inicios, creación de Fania Records y Fania All Stars 
A finales de los años 50 fue parte del conjunto del pianista Charlie Palmieri. En 1960 forma su primera orquesta llamada Pacheco y su Charanga. La orquesta firma con el sello Alegre Records con el cual vende más de 100.000 copias de su primer álbum titulado Pacheco y su Charanga Vol. 1. A partir de entonces y hasta finales de 1963, se convirtió en una estrella de fama internacional y realizó giras en los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Por otra parte "Pacheco y su Charanga", fue la primera banda latina en presentarse en Teatro Apollo en 1962 y 1963.

A fines de 1963 Pacheco se encuentra en una fiesta al abogado Jerry Masucci y crean la disquera Fania Records. En 1964, el sello lanzó su primer disco "Cañonazo", el álbum contaba con Pete "El Conde" Rodríguez como vocalista. En 1968 crea la orquesta Fania All Stars que contó en sus filas con artistas como Larry Harlow, Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe, Ray Barretto, Pete -el Conde- Rodríguez, Ismael Miranda, Ismael Quintana, Adalberto Santiago, entre otros. Como ejecutivo de la compañía, director creativo y productor musical, Pacheco se encargó de lanzar las carreras de esas estrellas jóvenes que formaban parte de la Fania Records.

Premios y reconocimientos 
A través de su participación de 40 años en la música Afro-Cubana, Pacheco ha recibido muchos reconocimientos entre ellos:

 En 1996, el presidente de la República Dominicana, Joaquín Balaguer le otorgó la prestigiosa Medalla Presidencial de Honor.

 En 1997, le fue dado el Bobby Capó Lifetime Achievement Award, otorgado por el gobernador de Nueva York, George Pataki.

 En noviembre de 1998, fue incluido en el International Latin Music Hall of Fame. Y en el año 2009 gana el El Soberano en la ceremonia de los Premios Casandra de ese año. En el mismo año y por su trayectoria musical fue declarado "Gloria de la música nacional y afro antillana" por el Senado de República Dominicana.

Colaboraciones 
Grabó y compuso más de 150 canciones. Entre ellos se encuentran "La Dicha Mía", "Quítate Tú" (Pa' Ponerme Yo), "Acuyuye", "El Rey de la Puntualidad", "El Número Cien" y "Celia y Tito". Pacheco también fue fuente de inspiración para las generaciones más jóvenes. El rapero Mangu le preguntó a escribir arreglos, coros y tocar la flauta en su álbum "Calle Luna Y Calle Sol". Pacheco también ha producido música para películas. Fue director musical de la película, Our Latin Thing, la primera película sobre la salsa y su influencia en los latinos de Nueva York. Y en 1974, trabajó en una segunda película titulada Salsa. Durante la década de los 80's, escribió las partituras y los temas de las películas Mondo New York y Algo salvaje. La última fue en colaboración con David Byrne, líder del grupo Talking Heads. También trabajó con la película The Mambo Kings lanzada por Warner Brothers.

Filantropía 
Pacheco también se comprometió con el mejoramiento de la comunidad latina en todo el mundo. Participó en el concierto benéfico contra el sida llamado "Concierto Por La Vida", en noviembre de 1988 en el Avery Fisher Hall de Nueva York. Demostró su solidaridad con las víctimas del huracán George colaborando con Hispanic Federation Relief Fund durante el "Hurricane Georges Relief Fund 1998" ( Fondo de ayuda huracán George 1998). Este evento fue transmitido en vivo a través del noreste de Estados Unidos por la cadena de televisión NBC. También participó en un evento en Hostos Community College para el mismo propósito.

En 1994, Pacheco creó el Johnny Pacheco Scholarship Fund (Fondo de Becas Johnny Pacheco).

Enfermedad y muerte 
Su esposa 'Cuqui' Pacheco comunicó en su página de Facebook que Johnny había sido hospitalizado de urgencia por síntomas asociados a neumonía el 13 de febrero de 2021. Murió dos días después, el 15 de febrero de 2021, en el Holy Name Medical Center de Teaneck, en Nueva Jersey.

Discografía

Compilaciones

Colaboraciones 
Con Monguito: 
 La Crema
 Sabrosura

Con Pete Rodríguez "el Conde" :
 Volando Bajito 
 La Perfecta Combinación 
 Los Compadres 
 Tres de Café y Dos de Azúcar 
 De Nuevo los Compadres
 Jícamo
 Salsobita
 Celebración
 Champ 

Con Héctor Casanova:
 El Maestro
 The Artist 
 Los Amigos 

Con Celia Cruz:
 Celia & Johnny 
 Tremendo Caché 
Eternos

Con Luis Ángel Silva "Melón":
 Llegó Melón
 Flying High

Con Celio González:
 El Zorro de Plata presenta al Flaco de Oro 

Con Daniel Santos:
 Los Distinguidos 

Celia, Johnny, Justo & Papo:
 Recordando El Ayer
 A touch of Class
 Soy la Ley

Con Pablo Villanueva "Melcochita":
 Disco "La Estrella del Son"

Como director de Fania All-Stars 
 Live at the Red Garter Vol 1
 Live at the Red Garter Vol 2
 Live at the Cheetah Vol 1
 Live at the Cheetah Vol 2
 Live at Yankee Stadium Vol 1
 Live at Yankee Stadium Vol 2
 Live in Africa
 Live in San Juan - 1973
 A Tribute to Tito Rodríguez
 Live in Japan - 1976
 Delicate and Jumpy
 Spanish Fever
 Rhythm Machine
 Crossover
 Commitment
 Viva La Charanga
 Latin Connection
 Lo Que Pide La Gente
 Bamboleo
 California Jam
 HavanaG Jam
 Guasasa
 Social Change
 Bravo
 The Perfect Blend
 Viva Colombia - The Cali Concert
 Live in Puerto Rico - 1993

Referencias

Enlaces externos 
 Website oficial
 Johnny Pacheco en Música de Puerto Rico
 Fallece Johnny Pacheco

Miembros de Fania All-Stars
Compositores de República Dominicana
Directores de orquesta de República Dominicana
Flautistas de la República Dominicana
Arreglistas de República Dominicana
Productores discográficos de República Dominicana
Percusionistas de la República Dominicana
Filántropos de República Dominicana
Músicos de salsa
Nacidos en la provincia Santiago
Fallecidos en Nueva Jersey
Ganadores del premio Soberano